Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 259001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 października 1999 do 30 marca 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

259001-259100

259101-259200

259201-259300

259301-259400

259401-259500

259501-259600

259601-259700

259701-259800

259801-259900

259901-260000

Przypisy 

Lista planetoid 259001-260000